Ebben a cikkben a holland labdarúgó-válogatott (becenevén Oranje) eddig lejátszott összes profi tétmérkőzése olvasható.

Az Oranje első hivatalos mérkőzését 1905-ben játszotta le Belgium ellen. De mivel ekkor még nem volt professzionalizmus Hollandiában, ezért ez nem tartozik ide. Ahogy nem tartoznak az itt leírt mérkőzések közé az 1950-es évek előtti olimpiákon lejátszott mérkőzéseik sem. Ott még csupán amatőr csapatok léphettek pályára. Hollandiában 1957-ben vezették be a profi labdarúgást. Ennek ellenére már előtte is pályára léptek néhány profi mérkőzésen, mivel részt vettek az 1934-es és 1938-as világbajnokságokon és a hozzájuk tartozó selejtezőkön is. Így az első profi tétmérkőzésüket 1934. április 8-án játszották le hazai pályán Írország ellen.

A profi labdarúgás bevezetése után az Oranje nem vett részt olimpiákon, csupán akkor amikor már minden bejutott ország a fiatalcsapatát küldhette ki. Ezért azon mérkőzések nincsenek ide beírva, ahogy nincs beírva egy mérkőzésük a Konföderációs-kupáról sem, mivel azon eddig még nem is vettek részt egyszer sem. Ezért a profi tétmérkőzéseik közé a Világbajnokságok, Európa-bajnokságok, Nemzetek Ligája és a hozzájuk tartozó selejtezők tartoznak.

Mérkőzések
Íme az Oranje, története során eddig lejátszott összes profi tétmérkőzése:

A tornákon eddig elért eredmények
Íme az Oranje eddig elért eredményei a két nagy tornán, a vb-n és az Eb-n, valamint a Nemzetek Ligájában.

Statisztika

Mérkőzések alapján
Utolsó változtatás: 2022. december 09.

Íme a Oranje eddig lejátszott összes tétmérkőzésének a statisztikája. Minden mérkőzése a rendes játékidő alapján elért eredmény után van beírva. Tehát minden hosszabbítás utáni eredmény döntetlenként van bejegyezve, mivel minden olyan mérkőzésen ahol hosszabbításra került sor, a rendes játékidőben döntetlen volt az eredmény.

Országok szerint
Utolsó változtatás: 2022. december 09.

Íme - ABC-sorrendben - a Holland-válogatott eddigi ellenfelei akikkel már találkoztak történetük során tétmérkőzésen.

Ebben a táblázatban minden a rendes játékidő alapján elért eredmény szerint van beírva. Tehát a hosszabbítás utáni győzelem vagy vereség is a "döntetlen" oszlopban található meg.

Góllövőlista

Eddig legtöbb gólt szerző játékosok 
Utolsó változtatás: 2022. december 09.

Ebben a táblázatban azon játékosok szerepelnek, akik pályafutásuk alatt a legtöbb gólt (legalább 10-et) szerezték a holland válogatott eddig lejátszott profi tétmérkőzésein. A jelenlegi góllövőlistát Robin van Persie vezeti a maga 35 góljával.

Teljes góllövőlista 
Utolsó változtatás: 2022. december 09.

Az Oranje teljes góllövőlistája profi tétmérkőzéseik alapján

Öngólok szerzői
Itt azon játékosokat lehet látni, akik már lőttek öngólt egy Hollandia elleni mérkőzésen és ezzel növelték az Oranje lőtt góljainak a számát. Eddig még nincs olyan játékos aki már kétszer is öngólt szerzett volna az Oranje ellen.

A jelenlegi lista dátum szerint van megírva.

Játékosstatisztika

Legtöbb gól egy mérkőzésen 

A válogatott története során eddig összesen 16 alkalommal sikerült tétmérkőzésen legalább 3 gólt szereznie egy játékosnak, ez összesen 13 különböző játékosnak sikerült. A listát Marco van Basten vezeti aki egy 1990-ben lejátszott Eb-selejtezőn lőtt 5 gólt az ellenfélnek. Rajta kívül még Robin van Persie-nek sikerült 3-nál több gólt lőnie egy tétmérkőzésen.

Legtöbb gól egymás utáni mérkőzéseken 
A válogatott története során eddig Robin van Persie szerzett a legtöbb egymás utáni mérkőzésén gólokat. Az ő rekordja amivel jelenleg vezeti a listát 6 egymás utáni mérkőzés, ezeken összesen 10 gólt szerzett.

Szövetségi kapitányok

  Cees van Hasselt 1905–1908
  Edgar Chadwick 1908–1913
  Jimmy Hogan 1910
  Tom Bradshaw 1913
  Billy Hunter 1914
  Jack Reynolds 1919
  Fred Warburton 1919–1923
  Jim Waites 1921
  Bob Glendenning 1923
  Billy Townley 1924
  J.E. Bollington 1924
  Bob Glendenning 1925–1940
  Karel Kaufman 1946
  Jesse Carver 1947–1948
  Tom Sneddon 1948

  Karel Kaufman 1949
  Jaap van der Leck 1949–1954
  Karel Kaufman 1954–1955
  Friedrich Donenfeld 1955
  Max Merkel 1955–1956
  Heinrich Müller 1956
  Friedrich Donenfeld 1956–1957
  George Hardwick 1957
  Schwartz Elek 1957–1964
  Denis Neville 1964–1966
  Georg Keßler 1966–1970
  František Fadrhonc 1970–1974
  Rinus Michels 1974
  George Knobel 1974–1976
  Jan Zwartkruis 1976–1977

  Ernst Happel 1977–1978
  Jan Zwartkruis 1978–1981
  Kees Rijvers 1981–1984
  Rinus Michels 1984–1985
  Leo Beenhakker 1985–1986
  Rinus Michels 1986–1988
  Thijs Libregts 1988–1990
  Leo Beenhakker 1990
  Rinus Michels 1990–1992
  Dick Advocaat 1992–1995
  Guus Hiddink 1995–1998
  Frank Rijkaard 1998–2000
  Louis van Gaal 2000–2002
  Dick Advocaat 2002–2004
  Marco van Basten 2004–2008

  Bert van Marwijk 2008–2012
  Louis van Gaal 2012–2014
  Guus Hiddink 2014–2015
  Danny Blind 2015–2017
  Dick Advocaat 2017–2018
  Ronald Koeman 2018-2020
  Frank de Boer 2020-2021
  Louis van Gaal 2021–2022
  Ronald Koeman 2023-

Legsikeresebb szövetségi kapitányok

Források

További információk 
 Hivatalos honlap 
 Az Oranje statisztikái.
 Statisztikák az RSSSF honlapján
 Szövetségi kapitányok sorrendben az RSSSF honlapján
 A holland válogatott történelme
 A holland válogatott nemzetközi mérkőzéseinek listája.
 Hollandia az UEFA honlapján.
 Hollandia a FIFA honlapján. 

Valogatott